О́лсен (Olsen, Olson, Olesen, Olsson) — датско-норвежская фамилия. Дословно переводится как «сын ».

Персоналии 

 Олсен, Аня (род. 1994) — американская порноактриса.
 Олсен, Бен (род. 1977) — американский футболист и футбольный тренер.
 Олсен, Верн (1918—1989) — американский бейсболист.
 Олсен, Грег (род. 1985) — игрок в американский футбол.
 Олсен, Грегори (род. 1945) — американский предприниматель, космический турист.
 Олсен, Джастин (род. 1987) — американский бобслеист, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Олсен, Джон (род. 1969) — американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион.
 Олсен, Кен (1926—2011) — американский инженер, сооснователь компании Digital Equipment Corporation.
 Олсен, Кит (1945—2020) — американский продюсер и звукорежиссёр.
 Олсен, Мэри-Кейт (род. 1986) — американская актриса, дизайнер.
 Олсен, Морони (1889—1954) — американский актёр театра и кино.
 Олсен, Сьюзан (род. 1961) — американская актриса и певица.
 Олсен, Харольд (1895—1953) — американский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Олсен, Эйнджел (род. 1987) — американская певица.
 Олсен, Элизабет (род. 1989) — американская актриса.
 Олсен, Эмброуз (1985—2010) — американский манекенщик.
 Олсен, Эрик Кристиан (род. 1977) — американский актёр.
 Олсен, Эшли (род. 1986) — американская актриса и продюсер, дизайнер.

 Мэри-Кейт и Эшли Олсен — американские актрисы, сёстры-близнецы.

См. также 
 Ольсен
 Ульсон
 Олсон
 Ульсен
  — персонаж комиксов о Супермене.
 Ользон, Анетт

Примечания